Jan Meesters (senator) (1927–2015), Belgisch senator
 Jan Meesters (Nederlands politicus) (1850–1904), Nederlands volksvertegenwoordiger